Mirnyj – cittadina russa nella Repubblica della Sacha-Jacuzia
 Mirnyj – cittadina russa della oblast' di Arcangelo
 Mirnyj – cittadina russa della oblast' di Brjansk
 Mirnyj – cittadina russa della oblast' di Kirov
 Mirnyj  – cittadina russa del distretto di Konoša
 Mirnyj – base russa in Antartide
 Mirnyj – nave facente parte della spedizione del 1820 durante la quale Fabian Gottlieb von Bellingshausen e Michail Petrovič Lazarev esplorarono l'Antartico
 Classe Mirnyy – classe di navi della Marina Russa